Tyrone steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tyrone (Colorado)
 Tyrone (Georgia)
 Tyrone (Iowa)
 Tyrone (Kalifornien)
 Tyrone (Kentucky)
 Tyrone (Louisiana)
 Tyrone (Maryland)
 Tyrone (Missouri)
 Tyrone (New Mexico)
 Tyrone (New York)
 Tyrone (Ohio)
 Tyrone (Oklahoma)
 Tyrone (Adams County, Pennsylvania)
 Tyrone (Blair County, Pennsylvania)
 Tyrone (Township, Blair County, Pennsylvania)
 Tyrone (Perry County, Pennsylvania)
 Tyrone (West Virginia)

— in Nordirland:

 County Tyrone, Verwaltungseinheit

Sonstiges:

 Tyrone, Lied von Erykah Badu

Siehe auch:

 Tyrone Township
 Tyrone Downie (1956–2022), jamaikanischer Musiker
 Tyrone Hill (1948–2007), Jazzposaunist